Assu kan syfta på:

 Áššu, en samiskspråkig dagstidning (1993–2008)
 Açu (kommun), en kommun i Brasilien
 Açu (ort), centralorten i kommunen Açu